Нурлан Утепович Балгимбаев (; 20 ноября 1947, г. Гурьев, СССР — 14 октября 2015, г. Атырау, Казахстан) — казахстанский государственный деятель, Премьер-министр Республики Казахстан (1997—1999) . C декабря 2007 до февраля 2009 года являлся советником президента Республики Казахстан, а с февраля 2008 года — по совместительству специальным представителем Республики Казахстан по вопросам использования ресурсов Каспийского моря. С декабря 2009 года работал Генеральным директором АО «Дирекция строящихся предприятий КМГ», созданного в целях реализации Соглашения между АО «КазМунайГаз» и итальянской компанией Eni. Являлся почетным профессором Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева. Один из фигурантов коррупционного скандала «Казахгейт».

Биография 
Родился 20 ноября 1947 года в г. Гурьев Казахской ССР. В 1973 году окончил Казахский политехнический институт по специальности «Горный инженер по технологии и комплексной механизации разработки нефтяных и газовых месторождений».

С 1973 года по 1986 год работал в нефтяной отрасли республики. Прошёл путь от оператора производственного объединения «Мангышлакнефть» (1973—1977) до главного инженера объединения «Эмбанефть», а затем «Актюбинскнефть». С 1986 по 1992 год работал заместителем начальника ряда главных управлений Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР в г. Москве. В 1992—1993 году учился в Массачусетском Университете в Бостоне (США).

В 1993—1994 годах — стажировка и работа в компании Chevron (г. Сан-Рамон, США).

С октября 1994 года по март 1997 года — Министр нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан.

С марта 1997 года — Президент Национальной нефтегазовой компании «Казахойл».

С октября 1997 года по 1 октября 1999 года — Премьер-министр Республики Казахстан.

С октября 1999 года по февраль 2002 года — Президент Национальной нефтегазовой компании «Казахойл».

В марте 2002 года после образования АО «КазМунайГаз» путём слияния двух компаний АО «Казахойл» и АО «Транспорт нефти и газа» — Нурлан Балгимбаев остался без работы. Те должности, которые предлагал ему Нурсултан Назарбаев, Балгимбаев отверг и объявил о своём намерении создать в республике частную нефтяную компанию, такую же крупную, как «Казахойл». Занялся частным бизнесом.

С февраля 2002 по декабрь 2007 года — Президент АО «Казахстанская Нефтяная Инвестиционная Компания».

С ноября 1999 по апрель 2004 года — член совета директоров Херсонского нефтеперерабатывающего завода (Украина).

С апреля 2002 по май 2004 года — член совета директоров частной нефтяной компании Nelson Resources Ltd.

6 декабря 2007 года назначен советником Президента Республики Казахстан, а 21 февраля 2008 года — советником Президента Республики Казахстан, специальным представителем Республики Казахстан по вопросам использования ресурсов Каспийского моря.

С декабря 2009 года — Генеральный директор АО «Дирекция строящихся предприятий КМГ», созданного в целях реализации Соглашения между АО «КазМунайГаз» и итальянской компанией Eni.

Нурлан Утепович Балгимбаев скончался 14 октября 2015 года в г. Атырау в результате продолжительной болезни. Похоронен на родовом кладбище.

Общественная работа 
В качестве Президента Федерации бокса Казахстана с 1999 по 2002 год Нурлан Балгимбаев приложил немало сил для развития этого вида спорта в стране. В частности, по его инициативе перед XXVII летними Олимпийскими играми, в Казахстане был проведен ряд матчевых встреч со сборной Кубы, а также предолимпийский семинар для судей АИБА. На самих Летних Олимпийских играх 2000 года казахстанские мастера кожаной перчатки показали выдающийся результат, выиграв 2 золотые (Бекзат Саттарханов и Ермахан Ибраимов) и 2 серебряные (Булат Жумадилов и Мухтархан Дильдабеков) медали. Также, по инициативе и при поддержке Нурлана Балгимбаева, в 2002 году в городе Астане прошел Кубок мира по боксу.

Семья 
Происходит из рода ысык Младшего жуза

Отец — Балгимбаев Отеп (1917—1966) — советский партийный работник, участник Финской и Великой Отечественной войны, награждён орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак Почёта» и медалями. С 1945 по 1963 год работал инструктором, вторым секретарём Макатского райкома, первым секретарём Жилокосинского райкома, заведующим отделом Гурьевского обкома, председателем Гурьевского горисполкома партии. В 1963 году был назначен заместителем начальника объединения «Казахстаннефть». Принимал активное участие в освоении месторождений Узень и Жетыбай и возведении города Жанаозен. Неоднократно избирался членом Гурьевского обкома партии, депутатом областного Совета депутатов трудящихся. Именем Отепа Балгимбаева названа одна из улиц города Жанаозен.

Мать — Сарсенова Батен — после окончания педагогического училища в 1940 году, работала учителем начальных классов в различных школах в Гурьеве, Шевченко, Доссоре и Кульсарах. В 1976 году вышла на пенсию. Награждена медалью «Ветеран труда» и Почетной грамотой Совета Министров Казахской ССР. Имела звание «Отличник народного просвещения Казахской ССР».

Дядя — Балгимбаев Макаш (1931—2005) — советский и казахстанский геолог, Почётный нефтяник СССР (1981), первооткрыватель месторождений Тенгиз (1988), Ровное и Матин (2001), Ботакан, Макат Восточный (1997), Прорва ЦВ (1999).

Награды и звания 
 Орден «Барыс» І степени (2013)
 Орден «Барыс» II степени (1999)
 Юбилейная медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Юбилейная медаль «10 лет Астане» (2008)
 Медали
 Почётный профессор Казахского национального технического университета им. Сатпаева (2003 г.)

Примечания

Литература 
 

Премьер-министры Казахстана
Министры нефти и газа Казахстана
Государственные деятели Казахстана
Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Похороненные в Атырау